

Notas gerais
 Em 1967, a Allied Artists lançou um total de 6 filmes.
 O destaque foi The Battle of Algiers, coprodução franco/argelina realizada no ano anterior. Entre uma miríade de premiações, o filme recebeu 3 indicaçõs ao Oscar.

Filmes do ano

Premiações do Oscar

Bibliografia
 
 

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1967
Filmes da França de 1967
Filmes da Itália de 1967
Filmes dos Estados Unidos de 1967
Filmes da Alemanha de 1967
Filmes da Espanha de 1967